Expeditie Robinson (Nederland), een Nederlands televisieprogramma (tot 2012 samen met Vlaanderen)
 Expeditie Robinson (België), een Vlaams televisieprogramma (tot 2012 samen met Nederland)